Доминис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доминис, Лидия Камакаэа (более известная как Лилиуокалани; 1838—1917) — последняя королева Гавайев с 20 января 1891 года по 17 января 1893 года.
 Доминис, Марк Антоний де (1560—1624) — хорватский учёный, архиепископ, теолог и крупный деятель Западной церкви.